

Toponymes 

 Douaumont est une ancienne commune française et commune déléguée de Douaumont-Vaux, située dans le département de la Meuse et la région Grand Est. Elle abrite moins d'une dizaine d'habitants, mais elle est célèbre pour son ossuaire militaire de la Première Guerre mondiale.
 Douaumont-Vaux est une commune nouvelle française, située dans le département de la Meuse et la région Grand Est.

 Le fort de Douaumont est un fort Séré de Rivières situé sur la commune de Douaumont-Vaux dans la commune déléguée de Douaumont, près de Verdun.
 L'ossuaire de Douaumont est une nécropole nationale située sur le territoire de la commune française de Douaumont-Vaux dans la commune déléguée de Douaumont, en Grand Est.

 Dieppe-sous-Douaumont est une commune française, située dans le département de la Meuse et la région Grand Est.
 Fleury-devant-Douaumont est une commune française inhabitée, située dans le département de la Meuse et la région Grand Est.